Повелитель кукол: Становление оси — фильм 2012 года. Фильм снят студией Full Moon Features. Фильм является прямым продолжением прошлого фильма. Режиссером выступил Чарльз Бэнд.

Сюжет 
После битвы в прошлом фильме Одзу бежит по тёмному переулку. К несчастью он встречает нацистского коменданта Мёбиуса. Одзу предлагает Мёбиусу Тунеллёра взамен на жизнь. Мёбиус с радостью берёт куклу но обещание он не сдерживает и стреляет Одзу в голову. Теперь Дэнни придётся как-то вернуть Тунеллёра дабы нацисты не смогли с помощью еë узнать секрет воскрешения людей и воскрешить своих солдат.

В ролях 
 Кип Каньон
 Джин Луиз О’Салливан
 Ото Брезина
 Скотт Кинг
 Брэд Поттс
 Курт Синклер
 Стефани Сандиц
 Пол Арнольд
 Йен Робертс
 Джесси Хлюбик

Примечания 
https://www.imdb.com/title/tt2301900/?ref_=fn_al_tt_1 

Повелитель кукол